Ву́лиця Мико́ли Василе́нка — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Миколи Василенка — вулиця в місті Баштанка.
 Вулиця Миколи Василенка — вулиця в місті Глухів.
 Вулиця Миколи Василенка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Миколи Василенка — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Миколи Василенка — вулиця в місті Чернігів.

Див. також 
 Провулок Миколи Василенка (Вознесенськ)

Вулиці, названі на честь людей